Бервутс () — нидерландская и фламандская фамилия.

Известные носители:
 Бервутс, Жене (род. 1956) — бельгийский актёр.
 Бервутс, Фред (род. 1942) — бельгийский художник.